Giallombardo puede hacer referencia a:

Andrea Giallombardo, futbolista italiano;
Bob Giallombardo, beisbolista estadounidense;
Mauro Giallombardo, automovilista argentino.